Mihail Kogălniceanu ist der Name folgender Personen:

 Mihail Kogălniceanu (1817–1891), rumänischer Staatsmann und Historiker 

Mihail Kogălniceanu ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Mihail Kogălniceanu (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani 
 Mihail Kogălniceanu (Râmnicelu), Dorf im Kreis Brăila  
 Mihail Kogălniceanu (Șuțești), Dorf im Kreis Brăila
 Mihail Kogălniceanu (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Mihail Kogălniceanu (Galați), Dorf im Kreis Galați  
 Mihail Kogălniceanu (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Mihail Kogălniceanu (Iași), Dorf im Kreis Iași  
 Mihail Kogălniceanu (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea
 Mihail Kogălniceanu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui  

Siehe auch:

 Flughafen Constanța (Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu), Flughafen von Constanța